Micromania peut désigner :

 Micromania, un magazine de jeux vidéo espagnol ;
 Micromania-Zing (anciennement Micromania), un distributeur français de jeux vidéo ;
 Micromania Software (ou simplement Micromania), un développeur de jeux vidéo italien.